Парк Независимости, Индепенденс-Парк  — может означать:

Топоним 
  — городской парк в городе Шарлотт, Северная Каролина, США.
  (официально «Парк № 83») — парк в городе Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — парк в городе Шымкент, Казахстан.

См. также 
  — спортивно-культурный комплекс в Кингстоне, Ямайка.